Papua steht für:

 Papua (Völkergruppe), der Papua-Sprachen sprechende Teil der Bevölkerung der Insel Neuguinea und einiger Nachbarinseln
 Papuasprachen, sämtliche autochthone Sprachen, die in Neuguinea und auf umliegenden Inseln gesprochen werden, die nicht austronesisch sind
sowie geographisch:
 Papua-Neuguinea, ein unabhängiger südpazifischer Staat in der Osthälfte Neuguineas
 Papua (Region), eine der vier Regionen in Papua-Neuguinea (die ehemalige britisch-australischen Kolonie Territory of Papua) und ihre Einwohner
 Papua (Provinz), eine der sechs indonesischen Provinzen auf West-Neuguinea
 Territorium Papua, eine australische De-facto-Kolonialbesitzung (1902–1949)
 Papua, alternativer Name der Insel Neuguinea

Siehe auch:
 Papua Barat
 Papua Beach, Strand auf Südgeorgien, Südatlantik
 Papua-Insel, Insel der Joinville-Inseln, Antarktis